The Big Killing – film del 1928 diretto da F. Richard Jones
The Big Killing – film tv del 1965 prodotto dall'Australian Broadcasting Corporation (ABC)
The Big Killing – episodio del 2016 della mini-serie tv The American West